L'Estimat de Miquela és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Es tracta d'un antic camp de conreu, actualment en part convertit en bosc, situat a força alçada, als peus de la cinglera meridional de la Serra de Carreu, en el seu sector occidental. És a la part nord-oriental del Serrat del Rata i al sud-oest d'on hi havia hagut Casa Meler. Al seu damunt -nord- hi ha la Mata i al seu nord-est, l'Estimat de Martí.

Etimologia 
El terme estimat indica uns camps de conreu allunyats de la resta de camps d'un determinat propietari, principalment dedicats a un conreu diferent, específic. La segona part del topònim, Miquela indica el nom del propietari o parcer d'aquests camps.

Enllaços externs 
 L'Estimat de Miquela en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Miquela